Willowbrook peut désigner les lieux suivants :

Canada 
 , une municipalité de la Saskatchewan.

États-Unis 
 Willowbrook, une communauté non-incorporée du comté de Los Angeles.
 Willowbrook/Rosa Parks,  une station du métro de Los Angeles située à Willowbrook.
 Willowbrook, un village du comté de DuPage en Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté de Will en Illinois.
 Willowbrook, une ville du comté de Reno au Kansas.
 , un quartier de Staten Island à New York.
 , un secteur de Houston au Texas.